Žďár kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Žďár (okres Blansko)
 Žďár (okres Jindřichův Hradec)
 Žďár (okres Písek)
 Žďár (okres Rakovník)
 Žďár (okres Mladá Boleslav)
 Žďár nad Metují in het district Náchod
 Žďár nad Sázavou in het district Žďár nad Sázavou
 Žďár nad Orlicí in het district Rychnov nad Kněžnou

 Dolní Žďár in het district Jindřichův Hradec
 Pluhův Žďár in het district Jindřichův Hradec
 Veselý Žďár in het district Havlíčkův Brod